Монго́лия ():

География 
 Монголия () — государство в Центральной Азии.
 Государство Монголия, или Богдо-ханская Монголия () — государство на территории Внешней Монголии в 1911—1921 гг.
 Монголосфера (, также Большая Монголия) — историческая область в Центральной Азии.
 Внешняя Монголия — исторический регион в Центральной Азии, входивший в состав империи Цин (1691—1911).
 Внутренняя Монголия — автономный район на севере Китайской Народной Республики.
 Северная Монголия (Этническая Бурятия) — историческая область в Южной Сибири в пределах современной России.

Техника 
 Монголия — грузопассажирский пароход, построенный в 1901 году по заказу Морского пароходного общества Китайско-Восточной железной дороги. В 1904 г. переоборудовано в госпитальное судно с таким же названием. Был продан в Англию и получил имя «Western Australia», а после «Patricia».

См. также 

 Монгол (значения)
 Монгольская Народная Республика
 Монголы (значения)